Dekatriata – klad stawonogów z podtypu szczękoczułkopodobnych i  nadgromady szczękoczułkowców.

Ciało mają podzielone na prosomę i opistosomę, aczkolwiek u roztoczy podział na pierwotne tagmy często zanika, a zamiast niego pojawiają się nieodpowiadające segmentacji pseudotagmy: gnatosoma i idiosoma. W pierwotnym planie budowy ciało składa się z 19 somitów, z których 13 przypada na opistosomę, a największą szerokość opistosoma osiąga na wysokości trzeciego bądź czwartego tergitu. Na prosomie znajduje się 6 par jednogałęzistych przydatków (odnóży). Odnóża siódmego somitu ciała zrośnięte są w płytkę. Jeśli na opistosomie występują tergity to ich powierzchnia pozbawiona jest powiększonych guzów osiowych. W pierwotnym planie budowy .

Takson ten wprowadzony został w 2013 roku przez Jamesa C. Lamsdella. Należy do kladu Prosomapoda, w obrębie którego tworzy z kilkoma rodzajami bazalnymi klad Planaterga. Do Dekatriata należą pajęczaki, wielkoraki (tworzące razem klad Sclerophorata), Chasmataspidida oraz wymarłe rodzaje Houia i Winneshiekia.

Przypisy 

Szczękoczułkowce